Peep Show (televisieserie), een Britse televisieserie
 Peepshow, een theater voor expliciete seksuele poses

Muziek 
 Peep Show (album van Alternative TV), een album van Alternative TV uit 1987
 Peepshow (album van Siouxsie and the Banshees), een album van Siouxsie and the Banshees uit 1988
 Peep Show (album van Goudie), een album van Goudie uit 2000